Нина Петровна Гогаева () е руска актриса от театъра и киното, родена на 9 януари 1977 г. в с. Бакчар, Томска област, СССР (днес Русия).

Биография 
От дете си мечтае да стане актриса и още докато учи в училището участва в театрални постановки. След като завършва гимназия подава документи за висше театрално училище, което завършва успешно през 2000 г. Гогаева участва в редица филми, сериали и реклами като така постепенно става една от младите и известни актриси в Русия.

Филмография

Външни препратки 

 
 Нина Гогаева в сайта „Рускино“
 Интервю с Нина Гогаева от 3 юли 2012
 Биография на Нина Гогаева

Източници 

Руски актьори и актриси